Veliko Brdo je lahko:
 Veliko Brdo, Ilirska Bistrica
 Veliko Brdo, Makarska